Коста Јовановић се може односити на:
 Коста Јовановић (књижар) (1838—1923)
Коста Јовановић (економиста) (1832—1895)
Коста Јовановић (политичар) (1875—1930), председник Београдске општине 1919-1920
Константин Јовановић (1849—1923), архитекта